Бовел може да се односи на:

 Бовел (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бовел (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома